Amazing peut faire référence à :

Chansons 
 Amazing, chanson d'Aerosmith sortie en 1993 ;
 Amazing, chanson de George Michael sortie en 2004 ;
 Amazing, chanson de High and Mighty Color sortie en 2007 ;
 Amazing, chanson de Kanye West sortie sur l'album 808s and Heartbreak en 2008 ;
 Amazing, chanson d'Inna sortie en 2009 ;
 Amazing, chanson de Tanja sortie en 2014 ;

Albums 
 Amazing,  de Yui Sakakibara sorti en 2014 ;
 Amazing,  de Solystik sorti en 2016.